Grinfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Alla Grinfeld (* 1953), russische Schachspielerin
 Liliana Grinfeld (1944–2015), argentinische Chirurgin und Kardiologin
 Nadejda Grinfeld (1887–1918), russische Revolutionärin und Politikerin
 Orel Grinfeld (* 1981), israelischer Fußballschiedsrichter
 Pavel Grinfeld (* 1950), US-amerikanischer Mathematiker
 Rafael Grinfeld (1902–1969), Mediziner